Ма́ксвелл Ше́ррер Кабели́но Андра́де (; 27 августа 1981, Вила-Велья) — бразильский футболист, левый защитник.

Долгое время являлся самым титулованным игроком в истории мирового клубного футбола — 37 трофеев с пятью разными клубами

Биография

Клубная 
Максвелл — воспитанник бразильского футбольного клуба «Крузейро». За основную команду клуба защитник провел один сезон, после чего перебрался в Европу, в Нидерланды, в амстердамский «Аякс». В нидерландском клубе бразилец и получил известность, проведя за него пять сезонов и отыграв 114 матчей.

В 2006 году Максвелл был приобретён миланским «Интером», однако был сразу же отдан в аренду на полгода (до конца сезона) в «Эмполи». Вернувшись из аренды, Максвелл провёл за «Интер» 79 матчей за три сезона, в течение которых успел стать трёхкратным чемпионом Италии.

17 июля 2009 года Максвелл официально перешёл в испанскую «Барселону» за 4,5 млн евро. В тот же день прошла его официальная презентация. В каталонском клубе Максвелл заменил другого бразильца — Силвиньо, который покинул клуб. Максвелл начал выступать под номером 19.

12 января 2012 года Максвелл перешёл во французский «Пари Сен-Жермен», подписав контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составила 4 млн евро. В сезоне 2011/12 забил 1 мяч в 13 матчах.

27 мая 2017 года Максвелл завершил карьеру.

В сборной 
Своё первое приглашение в сборную Бразилии получил в 2004 году, однако первую игру провёл лишь в 2013 году (против Швейцарии). В 2014 году завершил выступления за сборную. Участник ЧМ-2014.

Достижения 
 «Крузейро»
 Обладатель Кубка Бразилии (1): 2000
 «Аякс»
 Чемпион Нидерландов (2): 2001/02, 2003/04
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2001/02, 2005-06
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2002, 2005

 «Интернационале»
 Чемпион Италии (3): 2006/07, 2007/08, 2008/09
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2006, 2008

 «Барселона»
 Чемпион Испании (2): 2009/10, 2010/11
 Обладатель Суперкубка Испании (3): 2009, 2010, 2011
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2009, 2011
 Победитель Лиги чемпионов (1): 2011
 Победитель Клубного Чемпионата Мира (2): 2009, 2011

 «Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции (4): 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Франции (4) : 2013, 2014, 2015, 2016
 Обладатель Кубка французской лиги (4): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Франции (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17

Статистика

Клубная статистика

Международная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль Максвелла на официальном сайте «Барселоны»
 Профиль Максвелла на Барса.ру
 Максвелл. «Неизбежная встреча»
 Биография Максвелла

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»